Ате́лия (; альфа привативум + τέλος — налог) — в Древней Греции освобождение от налогов и повинностей.

Граждане и метэки 
Ателия могла быть полной () или ограниченной, когда освобождали только от некоторых повинностей, например, от литургий, отдельных пошлин и податей или от военной службы (), от которой были освобождены, например, члены буле и архонты в Афинах во время исполнения ими полномочий. При полной ателии освобождали граждан от пошлин, литургий, но не от триерархии; метэков освобождали иногда от уплаты подушной подати (), а иногда и от имущественной подати (), от которой ни один гражданин не мог быть освобождён. Ателию могли получить не только сами граждане, но и их потомки, как это было в случае с потомками тираноубийц Гармодия и Аристогитона.

Иностранцы 
От повинностей могли быть освобождены и иностранцы. Так, в Афинах пользовался этой привилегией боспорский царь Левкон I в награду за ателию, дарованную им афинским хлебным торговцам. Согласно Геродоту, лидийский царь Крёз получил ателию и другие привилегии в Дельфах за подарок в два золотых статера каждому гражданину, а декелейцы — ателию в Спарте якобы за помощь Тиндаридам в поисках похищенной Тесеем Елены.

Примечания

Литература

Первичные источники 
 Демосфен. XX. Против Лептина об ателии

Вторичные источники 
 
 

Право Древней Греции
Экономика Древней Греции